Ove Molin, švedski hokejist, * 27. maj 1971, Huddinge, Švedska.

Molin je večji del kariere igral za klub Brynäs IF v švedski ligi, ob tem je krajši čas igral še za klube AIK IF, Danderyds HC in HIFK Helsinki. Za Brynäs IF je skupno odigral osemnajst sezon, osvojil pa dva naslova švedskega državnega prvaka, v sezonah 1992/93 in 1998/99. V švedski prvi ligi je skupno odigral 770 tekem, na katerih je dosegel 190 golov in 294 podaj.

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1999, kjer je z reprezentanco osvojil bronasto medaljo.

Pregled kariere

|-
| AIK IF
| Švedska mladinska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
| 6
| 6
| 5
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danderyds HC
| Švedska liga
| 89/90
|
| 31
| 11
| 11
| 22
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danderyds HC
| Švedska liga
| 90/91
|
| 31
| 14
| 23
| 37
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 5
| 0
| 4
| 4
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 15
| 14
| 29
|
| 20
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 38
| 10
| 19
| 29
|
| 47
|
| 10
| 5
| 5
| 10
|
| 4
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 40
| 12
| 15
| 27
|
| 30
|
| 7
| 5
| 4
| 9
|
| 4
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 36
| 11
| 10
| 21
|
| 26
|
| 14
| 4
| 6
| 10
|
| 4
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 11
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 96/97
|
| 40
| 5
| 9
| 14
| -4
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 46
| 15
| 19
| 34
| +1
| 36
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -3
| 4
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 50
| 21
| 31
| 52
| +18
| 52
|
| 14
| 7
| 8
| 15
| +8
| 12
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Evropska liga
| 99/00
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 48
| 22
| 21
| 43
| +7
| 44
|
| 11
| 3
| 4
| 7
| -2
| 14
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 40
| 16
| 21
| 37
| +4
| 18
|
| 4
| 2
| 2
| 4
| -4
| 4
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 39
| 16
| 17
| 33
| +6
| 61
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| -1
| 10
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 48
| 8
| 16
| 24
| +2
| 44
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 38
| 7
| 15
| 22
| +2
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 45
| 7
| 8
| 15
| -24
| 18
|
| 10
| 6
| 2
| 8
| 0
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 05/06
|
| 48
| 5
| 17
| 22
| -2
| 46
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -3
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 06/07
|
| 50
| 6
| 15
| 21
| -5
| 26
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 07/08
|
| 44
| 4
| 12
| 16
| -2
| 26
|
| 10
| 2
| 5
| 7
| -2
| 8
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 08/09
|
| 54
| 8
| 17
| 25
| 0
| 22
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -2
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 845
| bgcolor="#7FFF00" | 224
| bgcolor="#7FFF00" | 322
| bgcolor="#7FFF00" | 546
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 646
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 109
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | -13
| bgcolor="#7FFF00" | 70
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti AIK
Hokejisti Danderyds HC
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti HIFK Helsinki